Die Rad-Bundesliga 2016 war eine Rennserie, die vom Bund Deutscher Radfahrer organisiert wurde.

Die Bundesliga umfasste vier verschiedene Wertungsklassen: Frauen, Männer, Juniorinnen und Junioren. Zudem gab es Teamwertungen. Die Klassen bestritten jeweils bis zu elf verschiedene Rennen bundesweit. In der Männerklasse durften an den Rennen nur Mannschaften starten, denen mindestens vier Fahrer der Altersklasse U23 angehörten. Erstmals gab es bei den Männern Sondertrikots für eine Sprint- und Bergwertung.

Termine

Resultate

Frauen

Männer

Juniorinnen

Junioren

Weblinks 
 Offizielle Website
 Rad-Bundesliga 2016 auf radsport-news.com

Einzelnachweise 

Radrennen 2016
2016
Sportsaison 2016